Jean-Jacques Annaud (1943-), est un réalisateur et scénariste français.
 Monique Annaud, née Monique Rossignol (1945-), est une productrice audiovisuelle française.
Patronyme français